Олула-де-Кастро () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 34 км². Население 209 человек (на 2010 год). Расстояние 54 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Olula de Castro
 Olula de Castro
 Olula de Castro

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии